Арре́ль () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Входит в состав кантона Рисе. Округ коммуны — Труа.

Код INSEE коммуны — 10009.

Коммуна расположена приблизительно в 170 км к юго-востоку от Парижа, в 105 км южнее Шалон-ан-Шампани, в 32 км к юго-востоку от Труа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 83 человека.

Администрация

Экономика 

В 2007 году среди 52 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 40 были экономически активными, 12 — неактивными (показатель активности — 76,9 %, в 1999 году было 85,7 %). Из 40 активных работали 39 человек (22 мужчины и 17 женщин), безработной была 1 женщина. Среди 12 неактивных 2 человека были учениками или студентами, 6 — пенсионерами, 4 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об